Traian Stănescu se poate referi la:
 Traian Stănescu, general român
 Traian Stănescu, actor român de teatru și de film